Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2007/08 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 14 eingesetzten Spielern kam Vasas Sport Club aus, während Szombathelyi MÁV Haladás VSE 31 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spielerin der Saison war mit 8,5 Punkten aus 11 Partien Ildikó Mádl (Csuti Antal SK Zalaegerszeg), einen halben Punkt weniger erreichte ihr Mannschaftskollege Péter Prohászka (dieser spielte allerdings nur 10 Partien).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; AUT = Österreich, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Kazincbarcika Városi Sakk Club

MTK Budapest

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Statisztika PSC

Községi Sportegyesület Decs

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Honvéd Budapest

Vasas Sport Club

Anmerkungen 
 László Eperjesi wurde im Laufe der Saison von zwei Vereinen eingesetzt, und zwar in der 1. Runde vom MTK Budapest, in der 6. und 8. Runde von Honvéd Budapest.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008